Nightingale (englisch „Nachtigall“) steht für:

 Name eines Sanitätsflugzeugs der US-Luftwaffe C-9 Nightingale, siehe Douglas DC-9 #Militärische Varianten
 Nightingale (Band), schwedische Metal-Band
 Name eines quelloffenen Medienspielers, siehe Songbird #Nightingale 
 Nightingale, Originaltitel von Nachtigall (Film), Filmdrama von Elliott Lester (2014)
 Nightingale Island, Insel in der südatlantischen Inselgruppe Tristan da Cunha
 Project Nightingale, ein Datenaustauschprogramm in den USA von 2018/2019

Nightingale ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Nightingale (* 1942), englische Radio-DJ
 Arthur Nightingale (* 1931), britischer Schauspieler
 Danny Nightingale (* 1954), britischer Pentathlet
 Dorothy Virginia Nightingale (1902–2000), US-amerikanische Chemikerin 
 Earl Nightingale (1921–1989), US-amerikanischer Radiokommentator und Motivationstrainer
 Florence Nightingale (1820–1910), britische Krankenschwester und Pionierin der modernen Krankenpflege
 Frances Parthenope Verney (1819–1890; auch: Parthenope Nightingale), britische Schriftstellerin und Journalistin
 Huw Nightingale (* 2001), britischer Snowboarder
 Mark Nightingale (* 1967), britischer Jazzmusiker
 Maxine Nightingale (* 1952), britische Disco- und Soulsängerin 
 Wally Nightingale (1956–1996), englischer Gitarrist
 William Edward Nightingale (1794–1874; geborener William Edward Shore), britischer Unitarist

Siehe auch:
 Nachtigall (Begriffsklärung)
 HMS Nightingale